Europademokraterna kan syfta på:

Europademokraterna (Georgien) –  en politisk rörelse i Georgien bildad år 2005
Europademokraterna (EPP-ED-gruppen) – en tidigare en undergrupp i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)